Kamikaze – specjalne japońskie oddziały wojskowe dokonujące samobójczych ataków
 Kamikaze – album Eminema
 Kamikaze –  album Twisty

Zobacz też 
 Tajfun Kamikaze
 Niszczyciele typu Kamikaze
 Kamikaze kaitō Jeanne